María Teresa Magdalena de Borbón-Dos Sicilias (en italiano: Maria Teresa Maddalena di Borbone-Due Sicilie; Zúrich, 15 de enero de 1867 -Cannes, 1 de marzo de 1909) fue la única hija del príncipe Luis de las Dos Sicilias, conde de Trani (heredero del desaparecido Reino de las Dos Sicilias), y de su esposa, la duquesa Matilde Ludovica de Baviera. María Teresa era un miembro de la Casa de Borbón-Dos Sicilias y se convirtió en un miembro de la casa de Hohenzollern-Sigmaringen y princesa titular de Hohenzollern a través de su matrimonio con el príncipe Guillermo de Hohenzollern-Sigmaringen (después príncipe de Hohenzollern). Era llamada familiarmente Mädi y tuvo una amistad de toda la vida con su prima, la archiduquesa María Valeria de Austria.

Matrimonio e hijos 

María Teresa contrajo matrimonio con el príncipe Guillermo de Hohenzollern-Sigmaringen, hijo mayor del príncipe Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen y de la infanta Antonia de Portugal, el 27 de junio de 1889 en Sigmaringen. María Teresa y Guillermo tuvieron tres hijos:

Augusta Victoria (19 de agosto de 1890-29 de agosto de 1966), desposó primero al rey Manuel II de Portugal, y en segundo lugar a Roberto, conde Douglas.
Federico Víctor (30 de agosto de 1891-6 de febrero de 1965), desposó a la princesa Margarita Carola de Sajonia. Ella era una hija del rey Federico Augusto III de Sajonia y de la archiduquesa Luisa de Austria-Toscana.
Francisco José (30 de agosto de 1891-3 de abril de 1964), adoptó el título de príncipe de Hohenzolllern-Emden. Desposó a la princesa María Alicia de Sajonia, también una hija del rey Federico Augusto III de Sajonia y de la archiduquesa Luisa de Austria-Toscana.

Vida posterior 
El marido de María Teresa sucedió a su padre como príncipe de Hohenzollern el 8 de junio de 1905. Durante muchos años, María Teresa sufrió de una débil salud. Como el clima en Sigmaringen no era adecuado a su constitución, vivió mayormente en Bad Tölz (en los veranos) y en Cannes (en los inviernos), y era visitada regularmente por su familia. Fue en Cannes donde murió, muy probablemente de esclerosis múltiple, el 1 de mayo de 1909, después de casi cuatro años como princesa de Hohenzollern.

Títulos, estilos, honores y armas

Títulos y estilos 
15 de enero de 1867 - 27 de junio de 1889: Su Alteza Real la princesa María Teresa de Borbón-Dos Sicilias.
27 de junio de 1889 - 8 de junio de 1905: Su Alteza Real la princesa heredera de Hohenzollern, princesa de Borbón-Dos Sicilias.
8 de junio de 1905 - 1 de marzo de 1909: Su Alteza Real la princesa de Hohenzollern, princesa de Borbón-Dos Sicilias.

Honores 
 Dama de la Orden de Luisa (Reino de Prusia)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Borbón-Dos Sicilias
Princesas de las Dos Sicilias
Princesas de Hohenzollern-Sigmaringen
Fallecidos por esclerosis múltiple
Damas de la Orden de Luisa
Católicos de Suiza
Nacidos en Zúrich
Fallecidos en Cannes